Museo Judío es el nombre que reciben los siguientes museos judíos:

América 
 Museo Judío Contemporáneo
 Museo Judío de Montreal
 Museo Judío de Nueva York

Europa 
 Museo Judío de Bélgica
 Museo Judío de Belgrado
 Museo Judío de Berlín
 Museo Judío de Bratislava
 Museo Judío de Bucarest
 Museo Judío de Cracovia
 Museo Judío de Emmendingen
 Museo Judío de Florencia
 Museo Judío de Fráncfort
 Museo Judío de Grecia
 Museo Judío de Hohenems
 Museo Judío Irlandés
 Museo Judío de Londres
 Museo Judío de Oslo
 Museo Judío de Praga
 Museo Judío de Rodas
 Museo Judío de Roma
 Museo Judío de Suecia
 Museo Judío de Suiza
 Museo Judío de Tesalónica
 Museo Judío de Trieste a nombre de Carlo e Vera Wagner
 Museo Judío de Turquía
 Museo Judío de Venecia
 Museo Judío y Centro de Tolerancia

Otros 
 Anexo:Museos judíos
 Museo Judío de las Comunidades Germanoparlantes
 Museo Judío de Casablanca

judio